|-
| (41401) 2000 AU186||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41402) 2000 AV186||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41403) 2000 AW186||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41404) 2000 AG187||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41405) 2000 AS187||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41406) 2000 AD188||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41407) 2000 AL188||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41408) 2000 AV196||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41409) 2000 AW199||||9 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41410) 2000 AD200||||9 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41411) 2000 AK200||||9 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41412) 2000 AO200||||9 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41413) 2000 AF210||||5 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41414) 2000 AC215||||7 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41415) 2000 AX230||||4 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41416) 2000 AF231||||4 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41417) 2000 AL233||||4 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41418) 2000 AR233||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41419) 2000 AW234||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41420) 2000 AQ240||||7 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41421) 2000 AZ240||||7 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41422) 2000 CB5||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41423) 2000 CU24||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41424) 2000 CK40||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41425) 2000 CE77||||10 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (41426) 2000 CJ140||||5 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41427) 2000 DY4||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41428) 2000 EL85||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41429) 2000 GE2||||3 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41430) 2000 GN4||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41431) 2000 GY6||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41432) 2000 GE35||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41433) 2000 GY51||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41434) 2000 GB82||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41435) 2000 GQ89||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41436) 2000 GJ95||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41437) 2000 GT122||||11 квітня 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (41438) 2000 GG124||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41439) 2000 GO134||||8 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41440) 2000 HZ23||||27 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41441) 2000 HK25||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41442) 2000 JS51||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41443) 2000 JD73||||2 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41444) 2000 JK76||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41445) 2000 KF56||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41446) 2000 LW||2000 LW||1 червня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41447) 2000 LK4||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41448) 2000 LJ12||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41449) 2000 LN12||||5 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 41450 Медкефф (Medkeff)||||1 червня 2000||Обсерваторія Анса||М. Коллінс,Майнор Вайт
|-
| (41451) 2000 LJ24||||1 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41452) 2000 LD29||||9 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41453) 2000 MJ4||||25 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41454) 2000 MQ5||||26 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41455) 2000 NC||2000 NC||1 липня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (41456) 2000 NT||2000 NT||3 липня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (41457) 2000 ND2||||5 липня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41458) 2000 NN14||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41459) 2000 NO20||||6 липня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41460) 2000 NC28||||3 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41461) 2000 ON||2000 ON||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41462) 2000 OJ13||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41463) 2000 OG21||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41464) 2000 OL22||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41465) 2000 OV22||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41466) 2000 OW24||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41467) 2000 OG29||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41468) 2000 OS46||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41469) 2000 OT49||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41470) 2000 OK50||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41471) 2000 OC51||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41472) 2000 OA59||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41473) 2000 PU9||||9 серпня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (41474) 2000 PE13||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41475) 2000 PR13||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41476) 2000 PC14||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41477) 2000 PP26||||5 серпня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (41478) 2000 PR28||||3 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41479) 2000 QQ27||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41480) 2000 QZ29||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41481) 2000 QE35||||28 серпня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (41482) 2000 QF37||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41483) 2000 QD41||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41484) 2000 QB44||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41485) 2000 QF51||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41486) 2000 QQ62||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41487) 2000 QL64||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 41488 Сіндбад (Sindbad)||||29 серпня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (41489) 2000 QL73||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41490) 2000 QX75||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41491) 2000 QK80||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41492) 2000 QC89||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41493) 2000 QO101||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41494) 2000 QX111||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41495) 2000 QH117||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41496) 2000 QB118||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41497) 2000 QC128||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41498) 2000 QK128||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41499) 2000 QH143||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41500) 2000 QO143||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

41400